Bugul Kidul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bugul Kidul, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Bugul Kidul, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar